Ланггор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ланггор, Зигфрид (1852—1914) — датский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Ланггор, Руд — датский композитор и органист, представитель позднего романтизма.
 Ланггор, Теодор (1813—1883) — датско-бразильский медик.